Cuarta edición de la Copa de Ferias, en la que tomaron parte 28 equipos pertenecientes a 15 federaciones nacionales distintas, de los cuales sólo 5 eran selecciones representantes de sus respectivas ciudades. En esta edición la competición empezó a tener un carácter general, extendiendo la posibilidad de participación a los clubs de todo el continente.

La final se disputó entre el F.C. Barcelona, campeón de las dos primeras ediciones y el Valencia CF a doble partido en los estadios de ambos equipos, con victoria del equipo valenciano por un resultado global de 7-3.

El AS Roma, vigente campeón, fue eliminado por el Sheffield Wednesday FC en los octavos de final, por resultado global de 4 a 1.

Dieciseisavos de final

Rondas siguientes

Notas

Véase también 
 Copa de Ferias

Copa de Ferias
Fútbol en 1961
Fútbol en 1962
Historia del Valencia Club de Fútbol
Historia del fútbol de España